Новини — оперативні інформаційні повідомлення.

Села:
 Новини — Волинська область, Володимирський район
 Новини — Житомирська область, Житомирський район
 Новини — Львівська область, Яворівський район
 Новини — Рівненська область, Дубенський район
 Новини — Рівненська область, Рівненський район

Див. також 
 Новина
 Новіни (значення)